Por Easley pode estar à procura de:

Pessoas 
 Jeff Easley
 Mike Easley

Localidades 
 Easley (Carolina do Sul)

Desambiguação